Azari ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Azari Qomi (~1925–1999), iranischer Kleriker
 Ali Reza Azari (* 1968), iranischer Gewichtheber
 Anna Azari (* 1959), israelische Diplomatin
 Zsolt Azari (* 1986), ungarischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Azhari